Албрехт II (Albrecht II, Albert II) може да се отнася за:

 Албрехт II Великодушни, римско-германски крал (1397–1439)
 Албрехт II (Мекленбург), херцог на Мекленбург-Шверин (1318 – 1379)
 Албрехт II (Бавария), херцог (1387–1397)

Вижте също 
 Алберт II